BEU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bedourie (Queensland) (Australia)